Berezina peut désigner : 
 Bérézina, rivière de Biélorussie.
 Bataille de la Bérézina et les noms dérivés :
 Berezyne, village du Boudjak, dans l'oblast d'Odessa, en Ukraine.
 Berezin B-20, canon automatique.
 Berezin UB, mitrailleuse soviétique.

Patronyme 
Berezine (masculin ; ) ou Berezina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ilia Berezine (1818-1896), orientaliste russe.
 Maksim Berezine (1991), joueur de hockey sur glace russe.
 Sergueï Berezine (1971), joueur de hockey sur glace russe.

Littérature 
 Berezina, récit de voyage autobiographique de Sylvain Tesson publié en 2015.

Patronyme russe